Haditechnika
 Kézigránát, gyalogsági fegyver
 Tüzérségi gránát, robbanó tüzérségi lövedék
 Puskagránát, kézifegyverrel kilőtt robbanó lövedék
egyebek
 Gránátcsoport vagy gránátok, ásványtani csoport
 Granat, szovjet űrtávcső
 Gránátok (2003), magyar kisjátékfilm
 Gránát, heraldikai fogalom
 Gránát térforma, Rombdodekaéder
 Gránátalma, gyümölcsfajta